Голенево — название населённых пунктов.

Россия 
 Голенево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Голенево — деревня в Красносельском районе Костромской области.